Howley ist der Familienname folgender Personen:

 Chuck Howley (* 1936), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Ciaran Howley (* 1979), irischer Springreiter
 Frank L. Howley (1903–1993), US-amerikanischer Brigadegeneral
 Lewis Howley, englischer Wrestler und Model
 Peter Howley (* 1946), US-amerikanischer Pathologe und Virologe

 Rob Howley (* 1970), walisischer Rugby-Union-Spieler
 William Howley (1766–1848), britischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury

Howley ist der Name folgender Orte:
 Howley (Cheshire) in Cheshire, England
 Howley (Newfoundland and Labrador) in Kanada